Elwick – miejscowość w hrabstwie Durham (Anglia)
 Elwick – miejscowość w hrabstwie Northumberland (Anglia)